1962 — одна́ ты́сяча девятьсо́т шестьдеся́т два — может означать:

 1962 — натуральное число между 1961 и 1963.
 1962 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1962 — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1962 год в литературе

В искусстве 
 1962 год в кино
 1962 год в театре
 1962 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1962 год в музыке

В науке 
 1962 год в науке